Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Guillermo Vilas (finale)
 John McEnroe (semifinali)
 Brian Gottfried (quarti di finale)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1979